VIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 7 по 14 октября 1945 года в Дзауджикау (РСФСР).

После вызванного Великой Отечественной войной четырёхлетнего перерыва возобновились розыгрыши чемпионата СССР по волейболу.

В соревнованиях приняло участие 11 команд из трёх союзных республик: РСФСР («Динамо» Москва, «Локомотив» Москва, «Спартак» Москва, ДКА Ленинград, «Строитель Востока» Свердловск, «Локомотив» Ростов-на-Дону, «Цветмет» Дзауджикау, «Спартак» Грозный), УССР («Локомотив» Харьков, «Военное училище» Киев), ГССР («Наука» Тбилиси).

Лишь две команды («Наука» Тбилиси, «Спартак» Москва) были участниками довоенных перевенств.

Впервые титул чемпиона СССР достался дебютантам — волейболистам из команды «Динамо» Москва. Серебро у московского «Локомотива».

Результаты 
Все матчи прошли в Дзауджикау, в парке культуры и отдыха им. Косты Хетагурова.

Призёры
 «Динамо» (Москва): Константин Акопов, Алексей Артемьев, Ираклий Ахабадзе, Владимир Васильчиков, Вениамин Голомазов, Михаил Крылов, Валентин Филиппов, Алексей Якушев. Тренер — Николай Бендеров.

 «Локомотив» (Москва): Александр Аникин, С. Евсеев, Евгений Егнус, А. Миртов, Сергей Нефёдов, Л. Савельев, Дмитрий Фёдоров, Владимир Щагин. Тренер — Дмитрий Фёдоров.

 ДКА (Ленинград): Алексей Барышников, В. Галактионов, И. Данилов, Валентин Китаев, А. Миркин, Николай Михеев, Владимир Ульянов.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.

1945 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1945 году